Kilan kan syfta på:
  Kilan, Halland, vattendrag, biflöde till Nissan, Hallands län, Sverige
 Kīlān, ort i Iran